„Carolina County Ball“ е втори студиен албум на рок групата Elf, издаден през 1974 г. В САЩ и Япония е издаден под името „LA 59“. Песента „Ain't It All Amusing“ става популярна в баровете във Великобритания. В „Annie New Orleans“ и „Carolina County Ball“ си личи израстването на групата от предишния им албум.

Състав 
 Рони Джеймс Дио – вокали
 Стийв Едуардс – китара
 Мики Лий Сол – китара
 Крейг Грубер – бас
 Гари Дрискол – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Дио и Сол.

Албуми на Елф
Музикални албуми от 1974 година